Blow Up magyar könnyűzenei együttes
 Blow Up (Bobby Hutcherson-album), 1969
 Blow Up (The Smithereens-album), 1991
 Blowup, Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjének eredeti címe